Off with Their Heads (Kaiser Chiefs), een album Kaiser Chiefs
Off with Their Heads (band), een Amerikaanse punkband